Arai steht für:
 Arai (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Arai Helmet, japanischer Hersteller von Motorradhelmen
 Arai, Gruppe weiblicher Dämonen und Personifikation der Flüche in der griechischen Mythologie, siehe Ara (Mythologie)
 Arai, Sprachgruppe der Papua-Sprachen, siehe Left-May-Sprachen

Arai ist der Name folgender japanischer Orte
 Arai (Niigata), ehemalige Stadt in der Präfektur Niigata, Japan heute eingemeindet nach Myōkō (Stadt)
 Arai (Shizuoka), japanische Stadt in der Präfektur Shizuoka, Japan

ARAI ist die Abkürzung für:
 Automotive Research Association of India, industrielle Forschungsvereinigung der Automobilindustrie mit dem indischen Industrieministerium

Siehe auch:
 Array

Abkürzung